Veitsch heißen folgende geographischen Objekte: 

 Veitsch, Gemeinde in der Steiermark
 Hohe Veitsch, Veitschalpe, ein Bergmassiv der Kalkalpen in der Steiermark
 Große Veitsch, Großer Veitschbach, Bach zur Mürz bei Veitsch und Mitterdorf, Steiermark (ab Veitsch auch Veitsch oder Lambach)
 Kleine Veitsch, Kleinveitschbach, östlicher Quellbach der Veitsch (Lambach), Steiermark

Siehe auch: 
 Großveitsch, Kleinveitsch, Veitschbach